Les mots nitidus, nitida et nitidum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « brillant, luisant » ou « gras, de santé florissante ».

En taxonomie, les mots nitidus, nitida et nitidum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : nitidus, nitida, nitidum.

Notes et références 

Épithète spécifique